Johnson River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Johnson River (Iskut River) in British Columbia

in Neuseeland:
 Johnson River (Allen River) in der Region West Coast

in den Vereinigten Staaten:
 Johnson River (Cook Inlet) in Alaska
 Johnson River (Kuskokwim River) in Alaska
 Johnson River (Tanana River) in Alaska
 Johnson River (Minnesota) in Minnesota
 Johnson River (South Carolina) in South Carolina